Zinsli ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrea Zinsli (* 1972), Schweizer Skirennfahrer
 Paul Zinsli (1906–2001), Schweizer Volkskundler und Lexikograf
 Peter Zinsli (1934–2011), Schweizer Komponist und Volksmusiker